Sacconereis schultzii är en ringmaskart som beskrevs av J. Müller 1853. Sacconereis schultzii ingår i släktet Sacconereis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
schultzii